Kalipso (mitologija) (Calypso), lik iz grčke mitologije
 Kalipso (mjesec) (Calypso), Saturnov satelit
 Calypso (brod), istraživački brod
 calypso (glazba), glazbeni žanr